

Топонім 

Кушинг — назва кількох міст і територій у США:
 Кушинг — місто в штаті Айова
 Кушинг — місто в штаті Мен
 Кушинг — невключена територія в штаті Міннесота
 Кушинг — тауншип у штаті Міннесота
 Кушинг — сільське поселення в штаті Небраска
 Кушинг — місто в штаті Оклахома
 Кушинг — місто в штаті Техас
 Кушинг — невключена територія в штаті Вісконсин

Прізвище 

 Гарві Кушинг (1869—1939) — американський нейрохірург
 Пітер Кушинг (1913—1994) — британський актор